Kwizera ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Kwizera (* 1999), burundischer Fußballspieler
 Olivier Kwizera (* 1995), ruandischer Fußballspieler
 Pierre Kwizera (* 1991), burundischer Fußballspieler
 Rodrigue Kwizera (* 1999), burundischer Leichtathlet